

Населені пункти та їхні частини
 Маньково — село в гміні Стара Біла Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Маньково — село в гміні Завідз Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Маньково — частина села Руда в гміні Роґово Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Маньково — село, Александрово-Заводський район, Забайкальський край

Примітки